Roy Buchanan (1939-1988) – chitarrista statunitense
 Roy Buchanan –  album di Roy Buchanan, del 1972
 Roy Buchanan –  raccolta di Roy Buchanan, del 1974